La Supercoupe d'Espagne féminine de football 2022-2023 est une compétition de football opposant les deux finalistes de la Coupe d'Espagne 2021-2022 et les deux autres meilleures équipes du championnat 2021-2022. Il s'agit de la  édition de ce trophée, la  sous ce format. Le FC Barcelone conserve son titre en battant la Real Sociedad en finale (3-0).

Format 
La compétition se dispute en format à élimination directe, avec deux demi-finales et une finale. Le FC Barcelone et le SC Huelva sont qualifiés en tant que finalistes de la coupe ; le Real Sociedad et Real Madrid en tant que  et  du championnat.

La finale a lieu au Stade Romano de Mérida le , et est arbitrée par l'arbitre Marta Frías Acedo.

Résultats

Tableau

Demi-finales

Finale

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Espagne 2021-2022

Liens externes 
  But de Bernabé qui emmène le Real Sociedad en finale (1-0)
  Photo des finalistes dans un cadre idyllique, ensemble archéologique de Mérida
 Demi-finale entre la Real Sociedad et le SC Huelva
 Demi-finale entre le FC Barcelone et le Real Madrid
 Finale entre la Real Sociedad et le FC Barcelone

Supercoupe 2022
Football en Espagne en 2023